Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1991/1992 — 91-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Портадаун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992
1990-е годы в Северной Ирландии